I Campionati europei di triathlon del 2007 si sono svolti a Copenaghen, Danimarca in data 29 giugno 2007
.

Nella gara maschile ha vinto lo spagnolo Javier Gómez, mentre in quella femminile la portoghese Vanessa Fernandes.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente il britannico Alistair Brownlee e la connazionale Hollie Avil.

La gara valida per il titolo di campione d'Europa del 2007, nella categoria Under 23, si è svolta, invece, a Kuopio, in Finlandia, il 21 luglio 2007. Nella gara maschile ha vinto il britannico Ritchie Nicholls, mentre in quella femminile ha vinto la connazionale Rosie Clarke.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2007
Giochi panamericani di triathlon del 2007

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Copenaghen
Sport a Kuopio
Triathlon nel 2007